Rettberg steht für:
 Rettberg (Höhenzug) (max. 202,4 m), Höhenzug des Leineberglands bei Alfeld (Leine), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Rettberg ist der Familienname folgender Personen:
 André Rettberg (* 1957), niederländischer Manager
 Carl Rettberg (1808–1883), deutscher Maler und früher Fotograf
 Ewald Rettberg (1918–1996), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Ennepetal
 Friedrich Wilhelm Rettberg (1805–1849), deutscher evangelischer Kirchenhistoriker, Philosoph und Theologe

Siehe auch:
 Rettberg-Kaserne
 Rettbergsaue
 Rettenberg